Název Tetětice může označovat:
 Tetětice (Bezděkov) – část obce Bezděkov v okrese Klatovy
 Tetětice (zámek) – zámek v této vesnici
 Tetětice (Počenice-Tetětice) – část obce Počenice-Tetětice v okrese Kroměříž

Podobné názvy 
 Tatenice